Aviludo-Louletano-Uli is een Portugese wielerploeg, die is opgericht in 2005 en uitkomt in de continentale circuits van de UCI.

Seizoen 2014

Transfers

Seizoen 2013

Overwinningen in de UCI Europe Tour

Renners

Externe link 
 Officiële website

Portugese wielerploeg